Schweinestall steht für
einen Stall für die Schweinehaltung
Der Schweinestall, den deutschen Verleihtitel des Films Porcile von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1969.

Siehe auch: